Meet pode ser:

Meet the Fockers - filme.
Meet the Parents - filme.
Meet the Robinsons - animação.
Meet Joe Black - remake de filme.
Meet the Beatles! - álbum.
Meet the Spartans - filme.
Meet Wally Sparks.

Desambiguação